Eickmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Eickmeier (1912–1955), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Delmenhorst
 Gerhard Eickmeier (* 1931), Jurist, Oberstadtdirektor von Wilhelmshaven
 Peter Paul Eickmeier (1890–1962), deutscher Maler

Siehe auch:
 Eickmeyer
 Eikmeier